Zásobník je obecně zařízení k uchovávání a dodávce předmětů, materiálu nebo informací podle potřeby.
 Zásobník vody
 Zásobník nábojů
 Zásobník (datová struktura) – datová struktura používaná v programování
 Protokolový zásobník – implementace sady komunikačních protokolů
 Zásobník známek

Externí odkazy